

Patronyme 

 Agnes Nixon (1927 - 2016), scénariste américaine
 Amy Nixon, (née en 1977), curleuse canadienne
 Cynthia Nixon (née en 1966), actrice américaine
 Derek Lee Nixon (né en 1983), acteur américain
 DeVaughn Nixon (né en 1984), acteur américain
 Edgar Nixon (1899 - 1987), militant américain des droits civiques
 Greg Nixon (né en 1981), athlète américain
 Gunnar Nixon (né en 1993), athlète américain
 Guy Nixon, sportif britannique
 Harry Nixon (1891 - 1961), homme politique canadien
 Henry Cotter Nixon (1842-1907), compositeur britannique
 Jay Nixon (né en 1956), homme politique américain
 John Nixon (1857 - 1921), général britannique de la Première Guerre mondiale
 John Nixon (né en 1949), artiste contemporain australien
  (né en 1953), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est Nixon
 Kimberley Nixon (née en 1985), actrice britannique
 Lewis Nixon (architecte naval)
 Lewis Nixon III (1918 - 1995), officier américain de la Seconde Guerre mondiale
 Lynn Nixon (née en 1960), coureuse cycliste australienne
 Marian Nixon (1904 - 1983), actrice américaine
 Marni Nixon (1930 - 2016), chanteuse et comédienne américaine
 Nicholas Nixon (né en 1947), photographe américain
 Norm Nixon (né en 1955), joueur de basket-ball américain
 Otis Nixon (né en 1959), joueur de baseball américain
 Pat Nixon (1912 - 1993), épouse de Richard Nixon, Première dame
 Richard Nixon (1913 - 1994), président des États-Unis de 1969 à 1974
 Ronald Henry Nixon (1898 - 1965), guru vishnouite anglais connu sous le nom Krishna Prem.
 Trot Nixon (né en 1974), joueur de baseball américain

Toponyme 

 États-Unis
 Nixon, une ville située dans l'État du Texas ;
 Nixon, une census-designated place située dans l'État du Nevada ;
 Nixon, une census-designated place située dans le Commonwealth de Pennsylvanie.

Cinéma 

 Nixon, film d'Oliver Stone, sorti en 1995
 The Assassination of Richard Nixon, film de Niels Mueller, sorti en 2004

Musique 
 Nixon in China, opéra de John Adams dont le personnage principal s'inspire de l'ancien président américain
 Nixon, album de Lambchop (2000).

Divers 
 Diamant de Nixon
 Doctrine Nixon
 Nixon Center, cercle de réflexion américain
 Nixon, une marque californienne de montres et d'accessoires
 La « ligne Nixon » ou « procédure Nixon », une hospitalisation psychiatrique sans consentement à Bruxelles

Homophones 
 Julia Nickson-Soul (née en 1958), actrice singapourienne

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais

pt:Nixon